

Botanica 
 Hyperion – l'albero più alto del mondo

Letteratura e teatro 
Iperione (Hyperion) – poema epico incompleto di John Keats
Iperione (Hyperion) – libro di Henry Wadsworth Longfellow
Iperione (Hyperion) – romanzo di Friedrich Hölderlin
Hyperion – romanzo di fantascienza di Dan Simmons, facente parte del ciclo dei Canti di Hyperion, ispirato al poema di Keats
 Hyperion – spettacolo teatrale e sinfonico di Carmelo Bene, tratto dal romanzo di Friedrich Hölderlin

Zoologia 
Hyperion – genere di coleotteri della famiglia Carabidae

Altro 
 Hyperion – attrazione del parco di divertimenti Energylandia
Hyperion – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Hyperion – azienda informatica statunitense
 Hyperion – giornale letterario tedesco di breve durata che pubblicò alcuni lavori di Franz Kafka
 Hyperion Records – etichetta discografica
 Hyperion – album dei Manticora del 2002
Hyperion – scuola di lingue fondata a Parigi nel 1977 da esponenti italiani della sinistra extraparlamentare
 Hyperion – satellite naturale di Saturno
 Hyperion – superammasso di galassie nella costellazione del Sestante
 Hyperion – rivista antologica a fumetti della Star Comics, pubblicata tra il 1992 e il 1993.

Pagine correlate
Yperion
Iperione
Iperone